Amerikas ursprungsbefolkning kan syfta på:

 Indianer –  en samlingsbenämning på ett stort antal olika folkslag som utgör ursprungsbefolkningen i Nord- och Sydamerika, tillsammans med inuiterna
 Nordamerikas ursprungsbefolkning – består av indianer, inuiter och aleuter
 Indianer –  en samlingsbenämning på ett stort antal olika folkslag som utgör ursprungsbefolkningen i Nord- och Sydamerika
 Inuiter – ett arktiskt folk som lever i norra Kanada (särskilt Nunavut), Alaska, och på Grönland
 Aleuter – ett folkslag hemmahörande i Alaska på ökedjan Aleuterna och Pribilof-öarna och östligaste Ryssland på Berings ö och den största av Kommendöröarna

Olika länder
 Kanadas ursprungsbefolkning
 Alaskas ursprungsbefolkning
 USA:s ursprungsbefolkning
 Hawaiis ursprungsbefolkning
 Mexikos ursprungsbefolkning
 Brasiliens ursprungsbefolkning